Вячеслав Геннадьевич Шубин (род. 18 декабря 1936 года умер 26 февраля 2022 года

, с. Есиплево Наволокского района Ивановской области) — российский химик-органик, доктор химических наук (1979), лауреат Ленинской премии (1990).

Биография 
Окончил МГУ (1959) и получил направление в Новосибирский институт органической химии СО АН СССР (приехал в Академгородок в ноябре 1960 года). Работал в должностях от старшего лаборанта до заведующего лабораторией изучения механизмов органических реакций (с 1981 по 1 июля 2015 г.). В настоящее время (2020) — главный научный сотрудник Лаборатории фотокатализа.

В 1967 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Перегруппировки в ряду аренониевых ионов».

Доктор химических наук (1979), профессор.

Под его руководством разработан ряд малоотходных процессов тонкого органического синтеза.

Лауреат Ленинской премии (1990) — за фундаментальные исследования строения и реакционной способности карбокатионов.

Сочинения:
 V.G.Shubin and G.I. Borodkin. Long-Lived Carbocations in Cold Siberia. Chapter 6, pp. 125—158 Carbocation Chemistry (collective volume) Eds. G.A. Olah, G.K.S. Prakash 2004 John Wiley & Sons, Inc. USA, Canada
 Нитрозониевые комплексы органических соединений [Текст] / Г. И. Бородкин, В. Г. Шубин // Успехи химии. — 2001. — Т. 70, № 3. — С. 241—261

Жена — Шубина (Марова) Тамара Николаевна(15.02.1936, Москва — 17.10.2004, Новосибирск). Окончила МГУ (1959). Кандидат химических наук. Специалист в области синтеза пептидов в водных средах, олиго- и полинуклеотидов. В 1959—1975 гг. работала в Новосибирском институте органической химии СО АН СССР, старший научный сотрудник. В 1975—2004 гг. — во ВНИИ молекулярной биологии (НПО «Вектор»): ведущий научный сотрудник, зав. лабораторией, учёный секретарь. Автор около 50 научных публикаций. Награждена орденом Дружбы народов.

Источники 
 В. И. Бородулин. Всемирный биографический энциклопедический словарь. — Москва, Большая Российская энциклопедия, 1998
 http://www.prometeus.nsc.ru/elibrary/2007mgu/285-287.ssi
 http://www.prometeus.nsc.ru/koptyug/about/epoch/colleag.ssi
 https://scfh.ru/all-authors/shubin-vyacheslav-gennadevich/
 http://www.soran1957.ru/?id=svet_100616111408_12171

Ссылки 

Родившиеся в Ивановской области
Химики СССР
Химики России
Выпускники МГУ